Muzi kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Muzi (vattendrag i Burundi), Kayanza,

Kina 

 Muzi (socken), Hunan, 

Robotskapade Burundiförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar